Церква святого преподобного Іова Почаївського — парафія і храм Тернопільського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
3 2000 року завдяки прагненням людей та архієпископу Тернопільському і Кременецькому Іову у с. Гаї Шевченківські діє православна громада Київського Патріархату.

У 2001 році священник Юрій Верхомій збудував тимчасовий храм святого преподобного Іова Почаївського. 12 вересня того ж року урочисто закладено наріжний камінь під забудову майбутнього храму Успіння Пресвятої Богородиці. Святкову архієрейську Літургію і чин закладення каменя звершив архієпископ Тернопільський та Кременецький Іов з собором священнослужителів.

Активну участь у спорудженні святині брали: архієпископ Тернопільський і Кременецький Іов, сім'я Камінських, М. Федорчук, директор «ЗАТ Тернопільський» ЗБК М.Тимчук, Р. Косюк, О. Палоденко з Філадельфії (СІЛА), сім'ї Хом'яків, Ботюків, Гриців, Стасюків, Кочанів, Хаблюків та багато інших.

Родини Сорок та Палоденків за власні кошти збудували капличку на честь Богородиці. 28 серпня того ж року владика Іов її освятив. У 2011 році будівництво завершили.

Парохи 
 о. Юрій Верхомій (2001—2004),
 о. Володимир Гуменний (з 2004).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Гаї-Шевченківські
Церкви святого преподобного Іова Почаївського
Культові споруди, побудовані 2011
засновані в Україні 2011